Філд (, означає: «поле») — англомовне прізвище, топонім а також складова назв військових баз та стадіонів у США.

Прізвище 
Відомі носії:
 Бетті Філд (; 1913—1973) — американська актриса.
 Джон Філд (; 1782—1837) — ірландсько-російський піаніст.
 Саллі Філд (; 1946) — американська актриса.

Топонім 
 Нап'єр-Філд () — містечко в окрузі Дейл, штат Алабама, США.

Військові бази 
 Гарлбарт Філд () — діюча військова база з інфраструктурою базування військової авіації США, розташована поблизу міста Мері-Естер, в окрузі Окалуса (Флорида).
 Поуп Філд () — діюча військова база з інфраструктурою базування армії США, розташована 19 км північно-західніше від міста Феєтвіль (округ Камберленд, Північна Кароліна).

Стадіони 
 ЕверБенк Філд () — футбольний стадіон, розташований у місті Джексонвілл, штат Флорида, США.
 Ламбо Філд () — стадіон, розташований у місті Грін-Бей, штат Вісконсин, США
 Сенчурі Лінк Філд () — багатофункціональний стадіон, розташований у місті Сієтл, штат Вашингтон.
 Солджер-філд () — футбольний стадіон, розташований у місті Чикаго, штат Іллінойс, США.
 Спортс Ауторіті Філд ет Майл-Хай () — футбольний стадіон, розташований у місті Денвер, штат Колорадо, США.
 Форд Філд () — футбольний стадіон, розташований у місті Детройт, штат Мічиган.
 Хайнц Філд () — футбольний стадіон, розташований у місті Піттсбург, штат Пенсільванія у США.

Інше 
 2314 Філд (2314 Field) — астероїд головного поясу, відкритий 12 листопада 1977 року.

Див. також 
 Філдс